The Fall — четвёртый студийный альбом американской певицы Норы Джонс, вышедший в 2009 году. Продюсером был Jacquire King, многократный номинант и лауреат Грэмми и работавший с такими звёздами как Бадди Гай и Том Уэйтс. Песня «Chasing Pirates» была номинирована на Грэмми в категории Лучшее женское вокальное поп-исполнение. The Fall имел успех у критиков и публики, вошёл в десятку лучших в хит-парадах многих стран мира, достиг № 1 в рок-чарте США и третьего места в Billboard 200.

История 
The Fall дебютировал на третьем месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 180,000 копий в первую неделю. К августу 2012 года тираж превысил 3 млн копий в мире.

Список композиций

Бонусные треки

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Награды

Grammy Awards

Japan Gold Disc Awards

Примечания

Ссылки 
 discogs.com

Альбомы Норы Джонс
Альбомы США
Альбомы Blue Note Records
Альбомы на английском языке